Захараш Михайло Петрович (* 1944) — член-кореспондент Національної академії медичних наук України, доктор медичних наук, професор, почесний академік АМН Білорусі, академік міжнародної академії антропології, заслужений лікар України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, генерал-майор медичної служби у відставці.
 Захараш Юрій Михайлович — професор, доктор медичних наук, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2004).